Dark Horse Comics () — одно из крупнейших независимых издательств в США, специализирующееся на комиксах и манге. Основано в 1986 году Майком Ричардсоном, который к тому времени уже владел несколькими магазинами в штате Орегон и занимался продажей комиксов. Именно на доходы с магазинов он и основал Dark Horse Comics. С тех пор издательство расширялось и развивалось, и в настоящее время борется за третье место среди издателей комиксов с компаниями Image Comics и IDW Publishing

Наиболее известными комиксами, выходящими в Dark Horse Comics, стали «Город грехов» () Фрэнка Миллера, Hellboy, цикл комиксов по «Звёздным войнам», «Баффи» (), Aliens, Конану, Кинг-Конгу (), «300» (по этому комиксу был снят фильм «300 спартанцев»), Escapist, «Маска» (фильм «Маска»), а также манга Akira. Название «Тёмная лошадка» пришло не случайно. Marvel и DC Comics были олицетворением мира комиксов на рынке, и независимые издатели, пытавшиеся бороться против этих корпоративных гигантов, часто подавлялись возникающими трудностями.

История 
Dark Horse Comics была основана в 1986 году Майком Ричардсоном в качестве ответвления его дистрибутивной сети по продаже комиксов, Things From Another World. Ричардсон преследовал идею создания идеальной атмосферы для креативных профессионалов, и двадцатью пятью годами позже компания выросла до третьего по размеру издателя комиксов в США.

В 1980-м году Майк Ричардсон использовал кредитную карту с пределом в две тысячи долларов, чтобы открыть магазин комиксов Pegasus Books в маленьком курортном городке Бенд в Орегоне. Его намерением было написать и проиллюстрировать книгу для детей на выручку, но бизнес расширился, и его проект был приостановлен. Дело росло, и Ричардсон открыл несколько новых розничных точек в штатах Орегон и Вашингтон. Вскоре он разочаровался в этом деле из-за плохого качества продаваемых им книг и решил основать своё собственное издательство, используя деньги от продаж в розничной сети. С самого начала Dark Horse Comics было весьма особым издательством. К писателям и художникам в нём относились как к партнёрам компании, и платили весьма щедро по меркам тех времён. Вскоре создатели комиксов из других известных издательств начали переходить в Dark Horse Comics, где они могли влиять на издание и маркетинг собственных творений.

Dark Horse Comics начала с двух стартовых серий в 1986 году, Dark Horse Presents и Boris the Peris. Серия Concrete Пола Чедвика, повествующая о писателе речей, превратившемся в существо из цемента, стала очень популярной и завоевала несколько наград и номинаций. Через год после создания Dark Horse Comics добавила ещё девять серий, включая The American, The Mark, Trekker и Black Cross.

Импринты и студии

Comics' Greatest World/Dark Horse Heroes (1993—1996) 
В период с 1993 по 1996 года Dark Horse публиковала серию комиксов о супергероях под эмблемой Comics' Greatest World, импринта, позднее переименованного в Dark Horse Heroes. После 1996 года эта серия оказалась на грани закрытия, а в начале 2000-х, после публикации последних кроссоверов с Призраком (), полностью прекратилось издание любых книг комиксов о персонажах серии.

Legend (1994—1998) 
Legend являлся импринтом Dark Horse Comics, созданным Фрэнком Миллером и Джоном Бирном в качестве «коридора» для издания авторских публикаций. Логотип импринта представлял собой изображение моаи, нарисованное Майком Миньолой. Позднее к ним присоединились и другие авторы. Деятельность импринта прекратилась в 1998 году.

Members 
 Арт Адамс
 Фрэнк Миллер
 Джон Бирн
 Майк Миньола
 Майк Оллред
 Пол Чедвик, Дэйв Гиббонс и Джоф Дэрроу выступили в качестве инициаторов тура по городам в честь открытия Dark Horse Legend.

Dark Horse Manga 
Dark Horse Manga — это импринт, основанный для издания японской манги. Список публикаций манги включает манги Akira, Astro Boy, «Берсерк», «Клинок бессмертного», «Призрак в доспехах», Lone Wolf and Cub, «Триган» и Blood Blockade Battlefront авторства Ясухиро Найто, Gantz, «Хеллсинг» и Drifters авторства Коты Хирано, манга «Кровь+», Multiple Personality Detective Psycho, FLCL, Oreimo, а также самая продолжительная манга Америки, «Моя богиня!» авторства Косукэ Фудзисимы. Dark Horse также публикует некоторые главы серий авторства японского художественного коллектива CLAMP, включая главы из Clover, «Чобитов», Okimono Kimono, Cardcaptor Sakura, Magic Knight Rayearth и Gate 7. Начиная с весны 2000 года под логотипом этого импринта также публикуются выпуски манга-журнала Super Manga Blast. Издание журнала было прекращено в декабре 2005 года после выхода 59 выпусков.

Также Dark Horse публикует главы корейской манхвы, включая манхву Banya: The Explosive Delivery Man.

Maverick (1999—2002) 
Maverick был ещё одним импринтом, основанным специально для авторского материала.

DH Press 
Импринт DH Press издаёт новелизации популярных книг комиксов Dark Horse, такие, как серии романов «Чужие» и «Хищник». В данный момент DH Press поглощён импринтом DH Books.

M Press

Dark Horse Digital

DH Deluxe

Dark Horse Entertainment 
Dark Horse Entertainment — отдел Dark Horse Comics кино- и телевизионной продукции.

 Город грехов
 Доктор Усмешка
 Маска
 Патруль времени
 Маска (мультсериал)
 Не называй меня малышкой
 Патруль времени (телесериал)
 Патруль времени 2: Берлинское решение
 Вирус
 Хеллбой: Герой из пекла
 Monarch of the Moon
 Сын Маски
 Дрифтвуд
 Сплинтер
 30 дней ночи
 Меня зовут Брюс
 Хеллбой 2: Золотая армия
 R.I.P.D.
 Тёмная материя (телесериал)
 Полярный
 Призрачный патруль 2: Восстание проклятых

Популярные комиксы 

 300
 The American
 Age of Reptiles
 Aliens
 Barb Wire
 Cut
 The Dark Horse Book Of
 Dark Horse Presents
 Disney's Gremlins
 Digimon
 Groo the Wanderer
 The Escapist
 Godzilla Hellgate: London The Incredibles The Goon Grendel The Hammer Heartbreakers Hellboy Living With The Dead Last Man Standing: Killbook of a Bounty Hunter Mass Effect The Mask Rex Mundi Serenity: Those Left Behind
 Shrek
 Sin City
 Star Wars: Crimson Empire
 Star Wars: Empire
 Star Wars: Rebellion
 Star Wars Tales
 Star Wars: Legacy
 Star Wars: Knights of the Old Republic
 Tarzan
 Usagi Yojimbo
 X
 Чужой против Хищника
 Конан-варвар
 Индиана Джонс
 King Kong
 Планета обезьян
 Хищник
 Терминатор
 The Thing
 Зена — королева воинов
 Академия Амбрелла

Манга и манхва 

 3x3 Eyes
 Akira
 Appleseed
 Astro Boy
 Banya: The Explosive Delivery Man
 Black Magic M-66
 Bride of the Water God
 Bubblegum Crisis
 Cannon God Exaxxion
 Caravan Kidd
 Club 9
 Crying Freeman
 Dominion: Tank Police
 Domu
 Drakuun
 Eden
 Gantz
 Ghost in the Shell
 Gunsmith Cats
 Gunsmith Cats BURST
 Hipira
 Intron Depot
 Ju-on
 King of Wolves
 Kurosagi Corpse Delivery Service
 Lady Snowblood
 Legend of Mother Sarah
 Lone Wolf and Cub
 Lost World
 Mail
 MPD Psycho
 Nextworld
 Oldboy
 Orion
 Outlanders
 Octopus Girl
 Path of the Assassin
 Reiko the Zombie Shop
 Satsuma Gishiden
 Katsuya Terada’s The Monkey King
 The Ring
 Samurai Executioner
 Seraphic Feather
 Masakuzu Katsura’s Shadow Lady: Sudden Death
 Shadow Star (Narutaru)
 Spirit of Wonder
 Tomie
 Translucent Venus Wars What's Michael? You're Under Arrest''
 «Берсерк»
 «Клинок бессмертного»
 «Кровь+»
 «Метрополис»
 «Моя богиня!»
 «Триган»
 «Хеллсинг»

См. также 
 Studio Proteus

Примечания

Ссылки 
 

Издательства, основанные в 1986 году
 
Издатели манги
Издатели манхвы
Издательства комиксов США